Itedi - Italiana Edizioni – casa editrice fusa nel 2012 nell'Editrice La Stampa.
 Italiana Editrice (abbreviabile Itedi) – casa editrice nata nel 2015 e che nel 2017 si è fusa con GEDI Gruppo Editoriale.